Анн Демельмейстер (правильнее Демёлеместер, ; род. 29 декабря 1959, Варегем) — бельгийский дизайнер одежды. Является одной из основоположников европейской авангардной моды 80-х годов. Одна из важнейших представителей деконструктивизма в моде. Основатель собственного бренда BVBA 32. Принадлежит кругу бельгийских дизайнеров, входящих в состав «Антверпенской шестерки». Отвергала предложения о сотрудничестве с известными модными домами.

Детские годы и начало карьеры 
В детские годы переехала с родителями в более крупный и благополучный Брюгге. Анн с детских лет старалась видеть красивое вокруг себя. Поступив в художественную школу она много времени уделяла портретам людей, и именно тогда у неё появилась мысль о том, что красивые лица можно подчёркивать красивой одеждой. После школы Анн продолжила обучение в Королевской академии изящных искусств в Антверпене с 1978 по 1981 год. В 1986 году Анн вместе с другими бывшими однокурсниками академии отправляется в Лондон, чтобы показать там свои дебютные коллекции.

Творческая биография: основные этапы 
1982 год - Анн Демельмейстер получает награду Golden Spindle Awards, как самый перспективный молодой дизайнер.

В 1985 году вместе с мужем, Патриком Робином, с котором Анн была знакома с 16-и лет, они создают собственный бренд BVBA «32».

В 1992 году Анн едет в Париж, где готовит свою первую большую сольную коллекцию, которую тепло принимают критики, называя стиль Демельмейстер «романтическим модернизмом».

В 1996 году Анн Демельмейстер получает награду правительства Бельгии «За вклад в культуру и искусство». А под её брендом выходит первая мужская коллекция, помощь в подготовке которой оказывал Патрик Робин.

В 1999 году открывается собственный магазин Анн Демельмейстер в Антверпене. В данный момент её вещи продаются в более чем 20 моно-бутиках во всем мире.

В 2000 году Анн получает звание почетного жителя своего родного города Варегем.

В 2001 году Анн Демельмейстер отличается очередным экстравагантным поступком — она принимает предложение настоятеля церкви Святого Андрея Антверпенского и надевает свое дизайнерское платье с пайетками на фигуру Богоматери.

В 2008 году Анн Демельмейстер создает свою первую коллекцию ювелирных украшений в сотрудничестве с бельгийскими ювелирами Trau Bros.

В ноябре 2013 года Анн Демельмейстер объявила о том, что покидает свой бренд.

Антверпенская шестерка 

«Антверпенская шестерка» — группа из шести молодых бельгийских дизайнеров, которые окончили Королевскую академию изящных искусств в Антверпене в 1980—1981 году.. В 1986 они представили свои коллекции на Неделе моды в Лондон. Анн Демельмейстер была одной из главных участниц «Антверпенской шестерки». Пятеро других — Дирк Биккембергс, Дрис Ван Нотен, Дирк Ван Саен, Марина Йи, Вальтер ван Бейрендонк.

См. также 
 Антверпенская шестёрка
 Деконструктивизм (мода)
 Устойчивая мода

Примечания

Литература 
 Васильева Е. Деконструкция и мода: порядок и беспорядок // Теория моды: одежда, тело, культура. 2018. № 4. С. 58-79.
 Antwerp Fashion 6+. Brussels: Ludion, 2007. — 224 p.
 Demeulemeester A. Smith P. Ann Demeulemeester. New York: Rizzoli, 2014. — 2028 p.
 Gill A. Deconstruction Fashion: The Making of Unﬁnished, Decomposing and Re-Assembled Clothes // Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture. 1998. Vol. 2.1. Pp. 25-49.
 Menkes S. A Rare Reunion for the «Antwerp Six» // The New York Times. 2013, 17 June.
 Rogers H. How the Antwerp Six Achieved Fashion Infamy // AnOther, 20 July 2016.

Ссылки 
 Официальный сайт

Дизайнеры Бельгии
Почётные доктора Брюссельского свободного университета